Ван Цян (; ) — китайская теннисистка; победительница двух турниров WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Цян в теннисе с девяти лет; первое время она занималась в одной из китайских академий, а в 16 лет переехала в Японию.

Лучший удар — подача; сильный момент в игре — скорость передвижения по корту.

Спортивная карьера 

В сентябре выиграла турнир в китайском городе Ухань, без проблем обыграв в финале Юлию Путинцеву 6-2 6-1. В октябре 2018 года играла в полуфинале турнира в Пекине, где уступила датчанке Каролине Возняцки, и на следующем турнире в Гонконге дошла до финала, но уступила в двух сетах украинке Даяне Ястремской.

На Открытом чемпионате Австралии 2019 дошла до третьего круга, в котором проиграла канадке Бьянке Андрееску.

В апреле — мае 2019 года Ван Цян участвовала в J&T Banka Prague Open, где дошла до четвертьфинала, но проиграла теннисистке из америки Бернадре Пере в трёхсетовом поединке. Первый сет Ван проиграла всухую 6-0, затем собралась и в упорнейшем втором сете всё же на тай брейке сломила чашу весов в свою пользу 7-6(5). Однако в третьем сете Пера собралась и выиграла 6-3 сет и матч.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в четвертьфинале Серене Уильямс в двух сетах.

На Открытом чемпионате Австралии 2020 года Ван Цян взяла реванш у Серены, переиграв её в третьем круге. В четвёртом круге проиграла Унс Джабир.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы Итоговых турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (20)

Победы (14) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 1 февраля 2021 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Китая
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года